CSIS steht für:
 Canadian Security Intelligence Service, kanadischer Nachrichtendienst
 Center for Strategic and International Studies, US-amerikanische Denkfabrik mit Fokus auf die Außenpolitik der USA
 Chinesische seismische Intensitätsskala
 Container Shipping Information Service

CSIS